Torrita puede referirse a:

 Torrita di Siena, localidad italiana de la provincia de Siena, región de Toscana, Italia
 Torrita Tiberina,  localidad italiana de la provincia de Roma, región de Lazio, Italia